Franciaország
Ternant, település Charente-Maritime megyében
Ternant, település Côte-d’Or megyében
Ternant, település Nièvre megyében